Eliteserien 2021 – 77. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych piłki nożnej mężczyzn w Norwegii. 
Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i brało w niej udział 16 drużyn, grających systemem kołowym.
Rozpoczęcie sezonu pierwotnie zaplanowano na 5 kwietnia, a zakończenie na 27 listopada 2021, nie licząc meczów barażowych. 
Ograniczenia narzucone przez rząd w związku z pandemią COVID-19 zmusiły Norweski Związek Piłki Nożnej do kilkukrotnego przekładania startu. 
Liga wystartowała 9 maja 2021. Ostatnia runda została rozegrana 12 grudnia 2021.
Mistrzostwo po raz drugi z rzędu i drugi w swej historii zdobyła drużyna Bodø/Glimt.

Drużyny

Rozgrywki 
W sezonie 2021 drużyny rozegrały 30 kolejek ligowych po osiem meczów (razem 240 spotkań) w dwóch rundach – wiosennej i jesiennej.
Po zakończeniu sezonu mistrz zapewnił sobie start w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a wicemistrz i 3. drużyna oraz zwycięzca Pucharu Norwegii zagrały w eliminacjach do Ligi Europy UEFA.
Dwie ostatnie drużyny spadły bezpośrednio do OBOS-ligaen (1. divisjon), a 14. drużyna zagrała w barażach o utrzymanie z najlepszą drużyną baraży między drużynami z miejsc 3–6 OBOS-ligaen.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraże o Eliteserien 
FK Jerv wygrał w rzutach karnych z SK Brann finał baraży o miejsce w Eliteserien na sezon 2022, rozegrany między czterema drużynami OBOS-ligaen i jedną z Eliteserien.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy 

2021 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2021 w Norwegii